Niemcy:
 Berlin-Rahnsdorf – dzielnica Berlina
 Berlin-Rahnsdorf – stacja kolejowa w Berlinie

Zobacz też:
 Rahnsdorf